Comitatul Osage (în original, Osage County) este numele a trei comitate din Statele Unite ale Americii

Comitate 

 Comitatul Osage, statul Oklahoma, (categorie și format)
 Comitatul Osage, statul Kansas, (categorie și format)
 Comitatul Osage,, statul Missouri, (categorie și format)

Alte utilizări 

 August: Osage County, piesă de teatru de Tracy Letts, plasată în statul american Oklahoma;
 August: Osage County (film), filmul care este o adaptare a piesei.

Dezambiguizare
Nume proprii